Milica Terzić est une joueuse de volley-ball serbe née le . Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès

Article connexe
 Équipe de Serbie de volley-ball féminin

Lien externe 
  Son profil sur le site de la CEV
  Site officiel de son club

Joueuse serbe de volley-ball
Naissance en juin 1988